Small Faces — британская рок-группа, наряду с The Who и Kinks, в середине 60-х годов ставшая одним из лидеров мод-движения.

Карьера 
Small Faces были основаны Стивом Марриоттом и Ронни Лейном в 1965 году в лондонском Ист-Энде. Изначально находились под влиянием американского ритм-энд-блюза. Однако хиты «Itchycoo Park», «Lazy Sunday», «All or Nothing» и концептуальный альбом «Ogdens' Nut Gone Flake» сделали Small Faces самой почитаемой и влиятельной группой mod-движения. Позже группа стала одной из наиболее успешных в Великобритании психоделических групп, но распалась в 1969 году, когда Марриотт покинул группу, чтобы образовать Humble Pie.

После распада 
Трое других участников, пригласив Рода Стюарта и Рона Вуда, до 1973 года выступали под названием Faces, выпустив 4 студийных и 1 концертный альбом. Впоследствии Иэн Маклэган стал авторитетным сейшн-музыкантом, Кенни Джонс в 1978 году заменил погибшего Кейта Муна в The Who, а Ронни Лэйн занялся сольной карьерой. 20 апреля 1991 года Стив Марриотт погиб во время пожара в собственном доме, начавшемся из-за непотушенной сигареты. Лэйн умер в июне 1997-го в возрасте 51 года от рассеянного склероза в своем доме в Тринидаде, штат Колорадо.

Влияние 
При том, что Small Faces были вместе всего лишь 4 года, их музыка, созданная во второй половине 1960-х годов, остаётся классикой мод-рока и психоделического рока, оказавшей огромное влияние наряду с The Beatles — в частности, на брит-поп 1990-х годов.All Music Guide назвал их «лучшей английской группой из тех, что так и не стали знамениты в Америке». 1996 году они были запоздало награждены премией Ivor Novello «Lifetime Achievement» за выдающийся вклад в британскую музыку.

Бывшие участники 
 Стив Марриотт — ведущий и бэк-вокал, соло и ритм-гитара, клавишные (1965—1969, 1975—1978; умер в 1991)
 Ронни Лейн — бас-гитара, ведущий и бэк-вокал, ритм-гитара (1965—1969, 1975; умер в 1997)
 Кенни Джонс — ударные, перкуссия, вокал (1965—1969, 1975—1978)
 Джимми Уинстон — ритми соло-гитара, клавишные, бэк и ведущий вокал (1965)
 Иэн Маклэган — клавишные, ведущий и бэк-вокал, ритм-гитара, бас-гитара (1965—1969, 1975—1978; умер в 2014)
 Рик Уиллс — бас-гитара, бэк-вокал (1976—1978)
 Джимми Маккаллох — соло и ритм-гитара, бэк-вокал (1977—1978; умер в 1979)

Временная шкала

Альбомы 
 1966 — Small Faces
 1967 — From the Beginning
 1967 — Small Faces
 1968 — Ogdens' Nut Gone Flake
 1970 — First Step
 1977 — Playmates
 1978 — 78 in the Shade

Интересные Факты 
 Песня Tin Soldier была использована в фильме Fallen. Ride the Sky в качестве саундтрека Томми Сэндовала.
 Песня Ogdens' Nut Gone Flake была использована в первом трейлере к игре Grand Theft Auto V, и благодаря этому, стала самой популярной композицией этой группы в США, России и Западной Европе.
 В Фильме Рок-волна 2009 г. используется трек Lazy Sunday.

Примечания

Ссылки 
 Статья о Small Faces в журнале «60-е!»

Музыкальные коллективы Англии
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1965 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1978 году
Лауреаты премии Айвора Новелло
Квартеты
Исполнители RCA Victor
Музыкальные коллективы из Лондона
Представители британского вторжения
Исполнители Charly Records
Группы психоделического попа
Исполнители Decca Records
Члены Зала славы рок-н-ролла